Мухоло́вка:

Мухоловка — приспособление для ловли мух.

В биологии 
 Мухоловка — слово входит в названия большого количества видов и родов птиц семейства мухоловковые ().
 Вене́рина мухоло́вка () — вид хищных растений.
 Мухоловки, или скутигеры () — отряд многоножек.
 Обыкновенная мухоловка () — многоножка из отряда мухоловок.

Топонимы 
 Мухоловка — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.